Ein Heliograph (deutsch Sonnenschreiber) ist eine Bezeichnung für zwei verschiedene technische Geräte:
 ein im 19. Jahrhundert erfundener Spiegeltelegraph zur Nachrichtenübermittlung im militärischen Bereich, siehe Heliograph (Nachrichtenübertragung)
 ein Gerät zur Messung der Sonnenscheindauer eines Tages, siehe Sonnenscheinautograph